Acanthicolepis aequitis är en ringmaskart som först beskrevs av McIntosh 1885.  Acanthicolepis aequitis ingår i släktet Acanthicolepis och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aequitis